

Cinema 
 The Revelation – film del 1912 diretto da Tom Ricketts
 The Revelation – film del 1913 diretto da Fred J. Balshofer

Letteratura 
 The Revelation – romanzo di Bentley Little del 1990

Musica 
 The Revelation – album dei Coldrain del 2013
 The Revelation – singolo dei Coldrain del 2013
 The Revelation – album dei Rev Theory del 2016